MA steht für:
 Augsburg Hauptbahnhof nach DS 100
 DSB MA, Baureihe eines dieselhydraulischen Schnelltriebzuges der dänischen Staatsbahnen
 Magistratsabteilung, die Abteilungsorganisation der Wiener Stadtverwaltung, siehe Magistrat der Stadt Wien#Magistratsabteilungen
 Siehe auch die fiktive Abteilung MA 2412
 MA (Zeitschrift), eine ungarische Kunst- und Literaturzeitschrift
 MAfestival Brügge, Musikfestival
 Malév (IATA-Code), ungarische Fluggesellschaft
 Marrakesch-Abkommen, Hauptabkommen der Welthandelsorganisation
 Martins Axiom, eine Aussage in der Mengenlehre
 Mathematisch-Technischer Assistent
 Maturaarbeit bzw. Maturitätsarbeit
 Megaampere, eine Einheit für Stromstärke
 Memory Alpha, ein Star-Trek-Wiki
 Military Assistant, der NATO-einheitliche Begriff für den Adjutanten
 Millennium Ecosystem Assessment
 Missed Approach, Fehlanflug
 Mineralölabscheider
 Mitarbeiter
 Mittelalter
 Le Moyen Âge, historische Fachzeitschrift
 Modernes Antiquariat
 Gleitender Mittelwert von engl. Moving Average, ein Filter aus der digitalen Signalverarbeitung
  (englisch), siehe Vielfachzugriff

Geografische Abkürzungen:
 Maranhão, ein Bundesstaat Brasiliens
 Marokko, nach dem Landescode der ISO 3166-1
 Massachusetts, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung und nach ISO 3166-2

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Malësia e Madhe (auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Mannheim
 Großbritannien: Manchester (ohne MAN)
 Kroatien: Makarska
 Österreich: Bezirk Mattersburg
 Slowakei:
 Okres Malacky
 Händlerkennzeichen (weißes Kennzeichen mit roter Schrift: zweite Buchstabengruppe)
 Spanien: Provinz Málaga (auslaufend)
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis
 Ungarn: Medizinischer Dienst

Kleinfahrzeugkennzeichen:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mannheim

M.A. steht für:
 M.A. (Automobilhersteller), spanischer Automobilhersteller
 Magister artium, mittelalterlicher akademischer Grad
 Magister Artium, neuzeitlicher akademischer Grad, siehe Magister #Magister Artium (M.A.)
 Master of Arts, Nachfolger des Magister Artium,
 siehe Master #Master of Arts (M. A.) (Deutschland)
 siehe Master #Der Master in den Vereinigten Staaten und in Kanada (Nordamerika)
 Marineartillerie

Ma steht für:
 „Megaannum“,
 eine Zeitspanne von 1 Mio. Jahren, siehe Jahrmillion
 einen Zeitpunkt einer Zeitskala, siehe Mya (Zeitskala)
 Ma (Erde), die Erde in der sumerischen Mythologie
 Ma (Ethnie), Mon-Khmer-sprachiges Minderheitenvolk in Vietnam
 Ma (Film), ein Horrorfilm aus dem Jahr 2019
 Ma (Fluss), ein Fluss in Vietnam und Laos
 Ma (Göttin), Göttin der anatolischen Mythologie
 Ma (Name), chinesischer Familienname
 Ma (Roman), ein autobiografischer Roman von Lou Andreas-Salomé
 Maschinist, siehe Gruppe (Feuerwehr)#Maschinist
 Mach-Zahl, normierte Fluggeschwindigkeit
 Maschinenamt, eine Behörde der staatlichen Bahnverwaltung
 eine aus dem Englischen stammende Kurz- bzw. Koseform für Mutter
 Ma, Titel eines Albums (1973) der Rockband Rare Earth
 Ma (weise Frau) im Sanskrit; wird daher auch als eine vertrauliche Anrede eines weiblichen Gurus benutzt
 Ma (間), Japanische Ästhetik die Leere beschreibt 

mA steht für:
 Milliampere, siehe Ampere, eine Einheit für Stromstärke

ma steht für:
 die Top-Level-Domain von Marokko, siehe .ma

Siehe auch:
 M&A
 MAA
 Mah
 MA-1
 Nissan MA

MA